Vila Faia é uma telenovela portuguesa que fez muito sucesso na RTP:
 Vila Faia (1982)
 Vila Faia (2008)

Desambiguação